Jill Hetherington ha battuto in finale 6–2, 6–1 Katrina Adams.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Fernleaf Classic 1988